Apophis (Apofis, Apop) – demon z mitologii starożytnego Egiptu.
 (99942) Apophis – planetoida należąca do grupy Atena, zaliczana do planetoid bliskich Ziemi.

es:Apophis